Новая Шотландия — провинция Канады, расположенная на востоке страны и относящаяся к Приморским провинциям. До прибытия европейцев Новая Шотландия была населена микмаками. Долгое время Новая Шотландия была предметом соперничества между Англией и Францией, и четыре колониальные войны, периодически опустошавшие территорию, решили в конце концов вопрос её принадлежности к Британской империи. В течение 150 лет столицей Новой Шотландии был Аннаполис-Ройял, а в 1749 году, перед последней из войн, столица была перенесена в Галифакс. После окончания войн, началось заселение Новой Шотландии протестантами, а после революции в США сюда эмигрировали многие роялисты-лоялисты, получившие земельные участки. В 1848 Новая Шотландия получила самоуправление, а в 1867 году вошла в Канадскую конфедерацию.

До прибытия европейцев 

Территория Новой Шотландии, согласно имеющимся археологическим данным, была заселена палеоиндейцами около 11 тысяч лет назад. Микмаки являются потомками племён, пришедших в регион между IV веком до н.э. и I веком н.э. Кроме Новой Шотландии, микмаки жили также в других Приморских провинциях, в Квебеке на полуострове Гаспе, а также на северо-востоке Новой Англии. В XVII веке их общая численность оценивалась менее чем в 3000 человек, при этом они понесли большие потери в XVI веке из-за инфекционных болезней и алкоголизма. После прибытия европейцев микмаки сперва казались в контакте с французами, однако переселение французов в Новую Шотландию шло достаточно медленно. Однако в XVIII веке, после перехода восточной Канады под контроль англичан, началось активное переселение в регион протестантов, начавших отчуждать земли индейцев без компенсации и депортировавших французов. Позже микмаки также заселили Ньюфаундленд, вытеснив беотуков.

XVII век 

Первыми европейцами, увидевшими берега Новой Шотландии, были, по-видимому, моряки экспедиции генуэзского мореплавателя на английской службе Джона Кабота (1498—1499). Первое сохранившееся до наших дней поселение, , было основано в 1605 году Пьером Дюгуа и стало столицей французской колонии Акадия. В том же году французские рыбаки основали поселение на мысе Кансо. В течение следующих 75 лет Порт-Рояль, позже переименованный в Аннаполис, оставался единственным хоть сколько-нибудь крупным поселением Новой Шотландии и выполнял функцию административного центра колонии Акадия. Лишь в 1849 году, после основания Галифакса, столица колонии была перенесена туда.

В 1621 году тут появилось первое шотландское поселение в Америке. В 1629 году Уильям Александр основал шотландскую колонию в Пор-Руайяле. Хартия колонии определяла Новую Шотландию как всю землю между Ньюфаундлендом и Новой Англией и объявляла её частью Шотландии. В 1631 году король Англии и Шотландии Карл I по Сузскому мирному договору вернул Новую Шотландию французам.

Лишь примерно через 75 лет после основания Пор-Руайяля франкоакадцы начали расселяться по Новой Шотландии, основав несколько относительно крупных поселений, таких, как Гран-Пре, Шиньекто, Кобеки и Писиги. Эти поселения существовали до депортации франко-акадцев в середине XVIII века.

В период подчинения Новой Шотландии Франции англичане шесть раз предпринимали попытки завоевать колонию. Успешной в результате осталась осада Пор-Руайяла 1710 года.

С 1640 по 1645 год в Акадии происходили события, часто описываемые как гражданская война. Двумя центрами были Пор-Руайяль, в котором находился губернатор Акадии (в то время Шарль де Мену д'Ольне) и Сент-Джон, ныне в Нью-Брансуике, в котором находился смещённый и обвинённый в государственной измене губернатор Акадии Шарль де Сент-Этьен де ла Тур. Война фактически состояла из четырёх сражений, включающих пятимесячную осаду форта Сент-Джон. В 1645 году д'Ольне фактически выиграл войну, однако после его смерти де ла Тур снова занял пост губернатора.

Кроме того, Франция и Англия провели четыре колониальные войны, закончившиеся победой Англии и передачи ей восточной Канады. Во время войны короля Вильгельма (1690-1697) боевые действия привели к существенному разорению Новой Шотландии, однако после войны территория согласно Рейксвейкскому мирному договору вернулась к французам.

XVIII век 

Война королевы Анны, продолжавшаяся с 1702 по 1713 год, закончилась британским завоеванием Акадии, которое было подтверждено Утрехтским мирным договором 1713 года. К Англии отошли Новая Шотландия и Нью-Брансуик, рассматривавшийся тогда как часть Новой Шотландии. Франция сохранила за собой Остров Принца Эдуарда. В дальнейшем уже французы, при поддержке микмаков, пытались завоевать Новую Шотландию. С 1722 по 1725 год в ходе войны Даммера микмаки осадили Аннаполис-Ройял, и англичане смогли их победить лишь при поддержке сил, вызванных из Новой Англии. Завершивший войну мирный договор стал первым в истории Северной Америки, когда Англия и Франция признали необходимость договариваться не только между собой, но и с коренным населением континента.

С 1744 по 1748 год проходила третья из колониальных войн, в ходе которой снова сильно пострадали североамерикансие колонии Англии. По итогам войны Новая Шотландия осталась за Англией. Конфликт, однако, продолжался и после окончания войны, так как Новая Шотландия всё ещё была населена в основном микмаками и франко-акадцами, недовольными возникновением протестантских поселений в колонии. В 1749 году был основан новый административный центр колонии, протестантское поселение Галифакс, чуть позже — Дартмут (1750) и Луненбург (1753), что только усилило напряжение между протестантами, с одной стороны, и католиками и микмаками, с другой. В частности, франко-акадцы совершали рейды на протестантские поселения и отказывались безоговорочно принести клятву верности англичанам. После Франко-индейской войны (1755—1763) Франция лишилась своих колоний на Атлантическом побережье, а англичане начали депортацию франко-акадцев. За последующие девять лет 12 тысяч франко-акадцев были депортированы из Новой Шотландии, в основном в лежащие южнее английские колонии, хотя им была обещана высылка во Францию. Главниым инициатором депортаций выступил губернатор Новой Шотландии Чарльз Лоренс. Одновременно с 1759 по 1768 год около восьми тысяч переселенцев из Новой Англии откликнулись на призыв губернатора Лоренса о заселении Новой Шотландии.

Во время войны за независимость США американские каперы опустошали английские колонии на побережье Атлантического океана. В частности, Ливерпуль подвергался разграблению пять раз с 1776 по 1780 год, Кансо — дважды, а в 1781 году был разграблен Аннаполис<ref>Roger Marsters (2004). Bold Privateers: Terror, Plunder and Profit on Canada’s Atlantic Coast", p. 87-89.</ref>. Для отражения атак в фортах вдоль канадского побережья был размещён 84-й пехотный полк, штаб-квартира которого располагалась в форте Эдуардс в Уинсоре. Задача полка состояла также в том, чтобы предотвратить атаку американской армии по суше на Галифакс. Франция приняла участие в войне на стороне США, и в 1781 году произошло англо-французское морское сражение у мыса Бретон.

В 1784 году западная часть колонии отделилась и стала самостоятельной колонией Нью-Брансуик, а территория Мэна попала под контроль штата Массачусетс. В том же 1784 году остров Кейп-Бретон стал самостоятельной колонией, но в 1820 году вернулся в состав Новой Шотландии.

После поражения британцев в войне за независимость США на территории Новой Шотландии оказалось несколько тысяч чёрных лоялистов, получивших свободу в обмен на поддерку Британии в войне. Несмотря на их свободный статус, дискриминация в отношении их самих и их потомков продолжалась до середины 20 века.

 XIX век 

Во время Англо-американской войны 1812 года роль Новой Шотландии состояла в основном в найме каперов или снаряжении собственных каперских кораблей, задачей которых было атаковать корабли американского флота. Так, три жителя Луненберга 8 августа 1814 года купили корабль, который они назвали Луненберг. Корабль впоследствии взял в плен семь американских кораблей. Корабль Liverpool Packet из Ливерпуля оказался наиболее удачлив в Канаде на этом поприще, захватив более 50 американских кораблей.

В одном из эпизодов войны в 1813 году британский фрегат HMS Shannon захватил американский фрегат USS Chesapeake и привёл его со всем экипажем в порт Галифакса, где американские моряки были помещены в тюрьму.

Некоторые чёрные рабы из США воевали на стороне англичан и после войны были перемещены в Новую Шотландию.

В январе-феврале 1848 года Новая Шотландия стала первой британской колонией, в которой было установлено ответственное правительство, и которая получила самоуправление, в большой мере благодаря усилиям Джозефа Хоу.

Тысячи жителей Новой Шотландии приняли участие в Гражданской войне в США, большинство из них на стороне северян, хотя Британская империя, частью которой оставалась Новая Шотландия, сохраняла нейтралитет. Экономика колонии бурно развивалась во время войны, так как она могла торговать и с Югом, и с Севером благодаря своему нейтралитету. Чтобы помешать торговле с Югом, флот Севера организовал морскую блокаду, что, в свою очередь, привело к возникновению напряжённости между Великобританией и северными штатами.

После войны в Канаде распространились опасения, что США могут аннексировать британские владения в Северной Америке, и эти опасения усилились после начала фенианских набегов. В Новой Шотландии был проведён набор добровольцев на случай войны. Одной из причин создания Канады в 1867 году была боязнь Великобритании вступить в открытую конфронтацию с США и желание оставить защиту Приморских провинций канадскому правительству.

 В составе Канады 

1 июля 1867 года премьер-министр Чарльз Таппер провозгласил создание Канадской Конфедерации, в которую вошли провинция Канада, Новая Шотландия и Нью-Брансуик. Джозеф Хоу возглавлял анти-конфедератионистскую партию, которая была противником образования конфедерации. На выборах, прошедших 18 сентября 1867 года, эта партия одержала победу, получив 18 из 19 мест в парламенте Конфедерации, отведённых Новой Шотландии, и 36 из 38 мест на местном уровне. Ассамблея Новой Шотландии в 1868 году приняла резолюцию, признававшую создание конфедерации незаконным, и этот документ так никогда и не был денонсирован. Это не имело никаких последствий для вхождения Новой Шотландии в Канадскую Конфедерацию, однако антиконфедератионистские настроения ещё долго оставались очень сильными, и ещё в 1920-е годы существовали как идеология Движения за права приморских провинций ().

Во второй половине XIX века Новая Шотландия стала ведущим мировым центром кораблестроения. В частности, здесь родился и начал свою карьеру инженер-кораблестроитель Дональд Маккей и работал Уильям Доусон Лоренс, построивший самый большой парусный корабль в Канаде, William D. Lawrence''. Джошуа Слокам стал первым человеком, совершившим (в 1895—1898 годах) одиночное кругосветное плавание.

В Первую мировую войну Новая Шотландия приобрела особое значение, так как порты Восточной Канады (в первую очередь Галифакс) были основными пунктами, через которые из Америки в Европу доставлялись войска и военная техника и амуниция, а обратно корабли доставляли раненых.

Примечания

Литература 

 Beck, J. Murray. The Government of Nova Scotia University of Toronto Press, 1957, the standard history
 Beck, J. Murray. Politics of Nova Scotia. vol 2: 1896-1988. Tantallon, N.S.: Four East 1985 438 pp.
 Beck, J. Murray. Politics of Nova Scotia. vol 1 1710-1896 Tantallon, N.S.: Four East 1985 438 pp.
 Bell, Winthrop P. The "Foreign Protestants" and the Settlement of Nova Scotia: The History of a Piece of Arrested British Colonial Policy in the Eighteenth Century. (1961).
 Brebner, John Bartlet. New England's Outpost. Acadia before the Conquest of Canada (1927)
 Brebner, John Bartlet. The Neutral Yankees of Nova Scotia: A Marginal Colony During the Revolutionary Years (1937)
 Conrad, Margaret and Moody, Barry, ed. Planter Links: Community and Culture in Colonial Nova Scotia. Fredericton, : Acadiensis, 2001. 236 pp.
 Conrad, Margaret, ed. Intimate Relations: Family and Community in Planter Nova Scotia, 1759-1800. Fredericton, : Acadiensis, 1995. 298 pp.
 Conrad, Margaret, ed. Making Adjustments: Change and Continuity in Planter Nova Scotia, 1759-1800. Fredericton: Acadiensis, 1991. 280 pp.
 Faragher, John Mack. A Great and Noble Scheme: The Tragic Story of the Expulsion of the French Acadians from Their American Homeland New York: W.W. Norton, 2005, 562 p.
 Gwyn, Julian. Excessive Expectations: Maritime Commerce and the Economic Development of Nova Scotia, 1740-1870 McGill-Queen's U. Pr., 1998. 291 pp.
 Griffiths, Naomi. E. S. From Migrant to Acadian, 1604-1755: A North American Border People. Montreal and Kingston, McGill / Queen's University Press, 2004.
 Hornsby, Stephen J. Nineteenth-Century Cape Breton: A Historical Geography. McGill-Queen's U. Pr., 1992. 274 pp.
 Johnston, A. J. B. Control and Order in French Colonial Louisbourg, 1713-1758. Michigan State U. Pr., 2001. 346 pp.
 Krause, Eric; Corbin, Carol; and O'Shea, William, ed. Aspects of Louisbourg: Essays on the History of an Eighteenth-Century French Community in North America. Sydney, N.S.: U. Coll. of Cape Breton Pr., 1995. 312 pp.
 LeBlanc, Ronnie-Gilles (2005). Du Grand Dérangement à la Déportation: Nouvelles Perspectives Historiques, Moncton: Université de Moncton, 465 pages (book in French and English)
 MacKinnon, Neil. This Unfriendly Soil: The Loyalist Experience in Nova Scotia, 1783-1791. McGill-Queen's U. Press, 1986. 231 pp.
 Mancke, Elizabeth. The Fault Lines of Empire: Political Differentiation in Massachusetts and Nova Scotia, ca. 1760-1830 Routledge, 2005. 214 pp. online
 Marble, Allan Everett. Surgeons, Smallpox, and the Poor: A History of Medicine and Social Conditions in Nova Scotia, 1749-1799. McGill-Queen's U. Pr., 1993. 356 pp.
 Pryke, Kenneth G. Nova Scotia and Confederation, 1864-74 (1979) (ISBN 0-8020-5389-0)
 Reid, John G. et al. The "Conquest" of Acadia, 1710: Imperial, Colonial, and Aboriginal Constructions. U. of Toronto Press, 2004. 297 pp.
 Walker, James W. St. G. The Black Loyalists: The Search for a Promised Land in Nova Scotia and Sierra Leone, 1783-1870. (1976). reprint U. of Toronto Press, 1992. 438 pp
 Whitelaw, William Menzies; The Maritimes and Canada before Confederation (1934)

История по провинциям и территориям Канады
Новая Шотландия